Pawieł Kogan (1918–1942) – radziecki poeta
 Pawieł Kogan (ur. 1952) – rosyjski skrzypek i dyrygent